Třída zatížení může znamenat:
 třída dopravního zatížení vozovek, určována dle počtu přejezdů těžkých nákladních vozidel (Technické podmínky 170)
 třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124.